Toponímia:
 Matsumoto, ciutat de la prefectura de Nagano, al Japó
 Matsumoto, antiga vila de la prefectura de Kagoshima, al Japó. Des de 2004 forma part de la ciutat de Kagoshima.
 Castell Matsumoto, castell a la ciutat de Matsumoto (prefectura de Nagano)
 Persones:
 Jun Matsumoto (1983), cantant i actor
 Leiji Matsumoto (1938), mangaka
 Yukihiro Matsumoto (1965), programador reconegut per ser el creador de Ruby